IVF kan avse: 

 IVF – en fertilitetsmetod, se In vitro-fertilisering
 IVF gammalt namn på ett svenska forskningsinstitut inom verkstadsindustrins område, se Institutet för verkstadsteknisk forskning